Açoreira — freguesia do concelho de Torre de Moncorvo
Açoreira (Alvites)
Açoreira (Cinfães)
Açoreira (Mirandela)
Açoreira (Ribeira de Pena)
Açoreira (São Vicente)